Ana Lenard, karatéka croate.
 Franklin Lenard Johnson (1958-), ancien joueur américain de basket-ball.
 Mark Lenard (1924-1996), acteur américain surtout connu pour sa participation à l'univers de Star Trek.
  (1942-), chef d'orchestre slovaque.
 Philipp Lenard (1862-1947), physicien allemand.
 Voshon Lenard (1973-), joueur américain professionnel de basket-ball.

Toponyme 
 Lenard, cratère d'impact sur la Lune.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme anglais

en:Lenard
it:Lenard